Høn er et kønsneutralt tredjepersons entalspronomen, modsvarende han og hun. Der er blevet foreslået forskellige andre alternativer, fx hen, huan, hyn og hæn, men ingen af formerne har vundet indpas i det danske sprog.

Sprognævnet 
Dansk Sprognævn skrev i 2002, at de ikke anerkendte ordet, men mente, at han eller hun var det "mindst ringe" alternativ.

Sverige 
I Sverige anvendes og debatteres ikke-kønsspecifikke personlige stedord mere end i Danmark. Det svenske ord for høn er hen og bruges også i en større grad end i Danmark.

Referencer

Yderligere læsning 
 På den danske Wiktionary kan man finde omtale af personlige pronominer på dansk.
 

Ord og vendinger